A Usina Hidrelétrica de Irara é um empreendimento da Brasil PCH (com 99% de participação). Ela está localizada no rio Claro, a 40 km da cidade de Jataí município de Jataí. Com seus 30 MW de potência instalada, PCH Irara passará a ser o 3º maior empreendimento hidrelétrico do Sudoeste Goiano em operação. Possui energia suficiente para abastecer 300 mil consumidores.

Irara
Jataí (Goiás)
Eletrobras